L'épreuve en ligne du Canoë-kayak est inscrite officiellement au programme des Jeux olympiques d'été de 1936 de Berlin, après avoir été sport de démonstration en 1924. Le slalom, quant à lui fait une première apparition en 1924 pour les hommes, et en 1928 pour les femmes, en kayak uniquement. Il est introduit officiellement en 1972, et fait son retour en 1992 après 20 ans d'absence. L'ouverture aux femmes des épreuves de canoë en slalom a lieu en 2020.

Épreuves 
On distingue les épreuves selon qu'elles se courent en canoë (embarcations de type C : C1 en monoplace et C2 en biplace) ou en kayak (embarcations de type K). Le C2 n'est plus discipline olympique à partir de 2020.

Course en ligne

Slalom

Légendes olympiques 
 Birgit Fischer : 8 médailles d’or olympiques remportées entre 1980 à 18 ans et 2004 à 42 ans (plus 4 d’argent). Championne olympique en 1980 et 1992 en K1, en 1988 et 2000 en K2 ( en 1996), et en 1988, 1996 et 2000 en K4.
 Agneta Andersson : championne olympique en K2  en 1984 et 1996, en K1  en 1984 ( en K2  en 1992 ;  en K4  en 1984 ;  en K4  en 1992 et 1996).
 Andreas Dittmer : champion olympique en C2  en 1996 et en C1  en 2000 ( en C1  en 2000).
 Ian Ferguson : quadruple champion olympique : en kayak en 1984 (K1-500, K2-500, K4-1000) et en 1988 en K2-500 ( en K2-1000).
 Tony Estanguet : champion olympique en slalom C1 en 2000, 2004 et 2012.
 Torsten Gutsche : champion olympique en K2 500 en 1992 et 1996 et en K2 1000 en 1992 ( en 1996). 
 Rudiger Helm : champion olympique en K1  en 1976 et 1980, et en K4  en 1980.
 Stepanka Hilgertova : championne olympique en 1996 et 2000.
 Ivan Klementiev : champion olympique en C1 1000 en 1988 ( en 1992 et 1996). 
 Ivan Patzaichin : champion olympique du C2 1000 en 1968, 1980 et 1984, du C1 1000 en 1972 (3 autres médailles d’argent). 
 Michal Martikan : 5 médailles obtenues sur 5 olympiades en slalom (1996-2012).(2 en or, 2 en argent, 1 en bronze)

Records 
Sportifs les plus médaillés en Canoë-kayak aux Jeux olympiques (après les jeux de Pékin 2008).

Tableau des médailles 

Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'été, de 1936 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Après les Jeux de 2016, la Hongrie est le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en canoë-kayak, avec 80 médailles dont 25 en or. Toutefois, l'Allemagne, qui a remporté 70 médailles au total, totalise 32 médailles d'or soit sept de plus. L'Union soviétique arrive en troisième position avec 29 médailles d'or.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Comité International Olympique
 Olympicquick.com
 Sports-reference.com